Noam é uma personagem bíblica do Livro dos Jubileus, sendo a única filha a ser citada de Sete e de sua mulher Azura. Ela se tornou a esposa de seu irmão, Enos, quando os dois se casaram no sétimo jubileu (referido como o que dura 50 anos, sendo que cada semana duraria 7 anos) da terceira semana (309-315 A.M.). No terceiro ano da quinta semana (325 A.M.), ela deu à luz a um filho, chamado Cainã. Além deste, teve também mais dois filhos: Baraquiel e Mualelefe, que também casou-se com o irmão.

Bibliografia 
Personagens bíblicos
Personagens bíblicos incestuosos